Borsum steht für:
 Borsum (Harsum), Ortsteil der Gemeinde Harsum im Landkreis Hildesheim in Niedersachsen 
 Borsum, Ortsteil der Gemeinde Rhede (Ems) im Landkreis Emsland in Niedersachsen
 Kanton Borsum, von 1807 bis 1813 im Distrikt Hildesheim im Departement der Oker im Königreich Westphalen bestehendes Kanton

Borsum bzw. Børsum ist der Familienname folgender Personen:
 Bente Børsum (* 1934), norwegische Schauspielerin
 Karl Heine-Borsum (1894–1981), deutscher Lehrer, Lyriker, Erzähler und Dramatiker

Siehe auch:
 Borssum